Євген Леонідович Аліпов (12 вересня 1965, Київ, СРСР) — український хокеїст, лівий нападник, хокейний тренер.

Життєпис 
Євген Аліпов народився 12 вересня 1965 року в м.Київ. Вихованець київського Сокола.

Виступав за українські клуби ХК «Машинобудівник» (Київ), ХК «Сокіл» (Київ), «ШВСМ» (Київ), ХК «Динамо» (Харків), ХК «Беркут-Київ», ХК «Дніпровські вовки» (Дніпро), ХК «АТЕК» (Київ).

Грав у Чехословаччині за ХК «Тршінец» (Тршінец), ХК «Гавіржов» (Гавіржов) та ХК «Слезан Опава» (Опава), у Польщі за «МКГ Тисовія» (Тихи), у Великій Британії за ХК «Галл Стінґрейз» (Кінгстон-апон-Галл).

Завершивши кар'єру гравця став тренером. Очолив ХК «Компаньйон», з яким виграв Чемпіонат України у 2014 році.

З 2012 по 2015 — головний тренер національної збірної Грузії.

Працював тренером в СДЮСШОР «Крижинка», із вихованцями 2004 року народження двічі, в сезонах 2016—2018 років, здобув срібні нагороди чемпіонату (першості) України у відповідній віковій категорії. Тренує жіночий ХК «Україночка» (Київ) і юніорську збірну України.

На жіночому чемпіонаті світу 2019 року грали його доньки-близнючки Елен і Елізабет Аліпови. Турнір проходив у Південно-Африканській Республіці.

Збірна України
Виступав за національну збірну України на чемпіонаті світу з хокею із шайбою 1996 року та у кваліфікаційному турнірі-2001 року до Олімпійських ігор 2002 року.

Примітки

Посилання 
 Профіль  на Eliteprospects  
 Профіль  на Eurohockey 

Українські хокеїсти
Українські хокейні тренери
Гравці збірної України з хокею
Хокеїсти ШВСМ (Київ)
Хокеїсти «Беркута» (Київ)
Хокеїсти «Сокола» (Київ)
Хокеїсти АТЕК (Київ)
Хокеїсти «Дніпровських вовків»
Хокеїсти «Галл Стінгрейс»
Тренери українських хокейних клубів
Хокеїсти «Динамо» (Харків)